James ou Jim McKeown sont des noms pouvant désigner:

 (né en 1956), joueur de soccer américain
, coureur automobile australien

Voir aussi 

McKeown, James